iPod – una famiglia di lettori di musica digitale prodotti dalla Apple Inc.
 iPod classic – prima variante di iPod introdotta
 iPod mini – presentato il 6 gennaio 2004
 iPod nano – modello sostitutivo dell'iPod mini
 iPod shuffle – versione ridotta dell'iPod
 iPod touch – iPod con schermo touch
 iPodLinux – software sviluppato per essere utilizzato sui lettori iPod
 iPod Hi-Fi – sistema di altoparlanti Apple
 IPoDWDM – tecnologia usata nelle reti di telecomunicazioni